Tolox kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tolox (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Tolox (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar